Hans Bischoff (pianist) (1852-1889), Duits concertpianist voor kamermuziek
 Hans Bischoff (entomoloog) (1889-1960), Duits entomoloog